Карагуататуба () — микрорегион в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу. Составная часть мезорегиона Вали-ду-Параиба-Паулиста. Население составляет 	281 779	 человек (на 2010 год). Площадь — 	1 956,174	 км². Плотность населения — 	144,05	 чел./км².

Демография 						
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население микрорегиона составляет:

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 2 019 943 048,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 7956,10 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,797 (данные: Программа развития ООН).

Состав микрорегиона 
В составе микрорегиона включены следующие муниципалитеты:
 Карагуататуба
 Ильябела
 Сан-Себастьян
 Убатуба

Примечания

Ссылки

 Информационный портал штата Сан-Паулу https://tamoiosnews.com.br/
 Муниципальный отдел по туризму Карагуататубы https://www.caragua.tur.br/

Микрорегионы штата Сан-Паулу